Guadeloupe La Première peut désigner :

 Guadeloupe La Première, une chaîne de télévision ;
 Guadeloupe La Première, une chaîne de radio.